Dodo, som betyder dront på engelska, kan syfta på följande:

Kultur 
 Dodo – en figur i berättelsen Alice i underlandet av Lewis Caroll.
 Dodo and the Dodos – danskt popband bildat 1986.

Naturvetenskap 
 Nephilengys dodo – spindel som bebor samma skogar som dronten en gång levde i
 Pseudolasius dodo – en art av myra
 Pheidole dodo – en art av myra 
 Hansenium dodo – kräftdjur enbart känt från ett korallrev utanför ön Réunion
 Biroina dodo – en tvåvingeart
 Gonatocerus dodo'' – en stekelart 
 Dodo – gen i en kromosom hos fruktflugor, som behövs för deras flygförmåga.

Personer 
 Dodô – smeknamn för Ricardo Lucas, före detta brasiliansk fotbollsspelare.